Der Kremlin Cup 2006 war ein Tennisturnier, welches vom 9. bis 15. Oktober 2006 in Moskau stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2006 und wurde in der Halle auf Teppichbelägen ausgetragen. In derselben Woche wurden in Wien die BA-CA TennisTrophy und in Stockholm die If Stockholm Open gespielt. Das Turnier in Wien gehörte dabei zur ATP International Series Gold, während die Turniere in Stockholm und Moskau zur niedriger dotierten International Series gehörten.

Titelverteidiger im Einzel war der Russe Igor Andrejew, der in diesem Jahr nicht zum Turnier antrat. Mit Nikolai Dawydenko konnte der Titelträger von 2004 erneut gewinnen. Als Erster der Setzliste besiegte er im Finale seinen Landsmann Marat Safin in drei Sätzen. Bis auf das Finale gewann er jedes Match glatt in zwei Sätzen, das Auftaktspiel sogar mit 6:0, 6:0. Er gewann den vierten Titel der Saison sowie den neunten der Karriere.
Die Vorjahressieger im Doppel, Maks Mirny und Michail Juschny, traten nicht gemeinsam an; nur Juschny spielte und schied mit Safin in der ersten Runde aus. Entsprechend der Setzliste gewann die topgesetzte Paarung Fabrice Santoro und Nenad Zimonjić gegen die an Position 2 gesetzten František Čermák und Jaroslav Levinský. Sie gewannen ihren dritten gemeinsamen Titel im Doppel, für Santoro war es der 20. Doppeltitel, Zimonjić war zum 13. Mal erfolgreich.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 975.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1.000.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 0,1 MB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 0,1 MB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2006
Tennisturnier in Moskau
Olimpijski